Armenian è un blocco Unicode. È costituito da 89 caratteri compresi nell'intervallo U+0530-U+058F.

Comprende i simboli dell'alfabeto armeno. Include l'emblema nazionale dell'Armenia e il simbolo di valuta del dram armeno.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Alfabeto armeno

Unicode